Wahlstorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wahlstorf, Gehlsbach – ort, tidigare kommun, Gehlsbach, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Wahlstorf, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,